Cusack ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Cusack (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin
 Cyril Cusack (1910–1993), irischer Schauspieler
 Dick Cusack (1925–2003), US-amerikanischer Schauspieler
 Dymphna Cusack (1902–1981), australische Schriftstellerin
 Joan Cusack (* 1962), US-amerikanische Schauspielerin
 John Cusack (* 1966), US-amerikanischer Schauspieler
 Joyce Cusack (* 1942), US-amerikanische Politikerin
 Kim Cusack, US-amerikanischer Jazzmusiker
 Margaret Anna Cusack (1832–1899), irische Nonne und Ordensgründerin
 Michael Cusack (1847–1906), irischer Lehrer und Gründer der Gaelic Athletic Association
 Neil Cusack (* 1951), irischer Langstreckenläufer
 Niamh Cusack (* 1959), irische Schauspielerin
 Peter Cusack (* 1948), britischer Musiker und Klangkünstler
 Pud Cusack, Tonmeisterin
 Sinéad Cusack (* 1948), irische Schauspielerin
 Sorcha Cusack (* 1949), irische Schauspielerin. 
 Susie Cusack (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin
 Thomas Francis Cusack (1862–1918), US-amerikanischer römisch-katholischer Bischof
 Thomas Cusack (1858–1926), US-amerikanischer Politiker

Cusack ist auch der Titel eines Films, siehe Cusack, der Schweigsame